Issa est un prénom masculin arabe, équivalent arabe du prénom Jésus. 
 Îsâ ibn Maryam (Jésus fils de Marie), prophète de l'islam.

Personnes

Prénom 
 Issa Hassan (né en 1970), musicien, chanteur et compositeur kurde.

Pseudonyme 

 Issa est le nom de Jean Jacques Dessalines donné sur demande de sa maman.  Dessaline s est le père de la patrie Haitienne.
 Issa est le nom depuis 2006 de la chanteuse et compositrice canadienne Jane Siberry (née en 1955).
 Issa est le nom d'artiste de la chanteuse norvégienne Isabell Oversveen.

Patronyme 

 Alia Issa (née en 2001), est une athlète handisport syrienne
 Daniel Issa est un ténor brésilien.
 Kobayashi Issa (1763-1828), poète japonais reconnu comme maitre de l'art du Haïku.
 Manal Issa est une actrice et ingénieur franco-libanaise.
 Maroua Issa (née en 1993), est une chanteuse tunisienne
 Mohammed Al-Issa (né en 1965), homme politique saoudien.

Autres 
 Les Issa ou Catobas, amérindiens de Caroline du Sud
 Les Issas, habitants de la Corne de l'Afrique
 Issa est le nom d'une des colonies antiques grecques (colonisation grecque) de la côte dalmate (Dalmatie), en Illyrie.
Homonymie